

Patronyme

Alain Pellegrini (né en 1946), général de division français ;
Antonio Pellegrini (1812-1887), cardinal italien ;
 Armando Pellegrini (né en 1933), coureur cycliste italien ;
Carlo Pellegrini (1839-1889), dessinateur italien ;
Carlos Pellegrini (1846-1906), avocat et homme politique argentin : 
Escuela Superior De Comercio Carlos Pellegrini, école superieure à Buenos Aires ;
Charles Pellegrini (né en 1938), commissaire divisionnaire qui a été chef de l’Office central de répression du banditisme (OCRB) ; 
 Charles-Bernard Pellegrini (1819-1864), architecte français ;
Charles Henri Pellegrini (1800-1875), peintre franco-argentin ;
Christophe Pellegrini (né en 1975), joueur de basket-ball professionnel français ;
Federica Pellegrini (née en 1988), nageuse italienne ;
Federico Pellegrini, chanteur guitariste français du groupe The Little Rabbits formé en 1988 ;
François Pellegrini (né en 1968), informaticien et universitaire français ;
Giovanbattista Pellegrini (1913-), basketteur italien ;
Giovan Battista Pellegrini (1921-2007}, linguiste italien ;
Giovanni Antonio Pellegrini (Venise, 1675-1741), peintre italien rococo ;
Giuseppe Pellegrini (1925-1991), réalisateur et scénariste italien ;
Ines Pellegrini (née en 1954), actrice italienne ;
Jean Claude Pellegrini (1787-1854), ingénieur en chef des ponts et chaussées ;
Lorenzo Pellegrini (1996-), footballeur italien ;
Luigi Pellegrini Scaramuccia (Pérouse, 1616-1680), peintre italien baroque et biographe des artistes de ce style ;
Manuel Pellegrini (né en 1953), ancien footballeur chilien devenu entraîneur ;
 Marcello Pellegrini(né en 1929), coureur cycliste italien ;
Margaret Pellegrini (1923-2013), actrice américaine ;
Matías Pellegrini (2000-), footballeur argentin ;
Peter Pellegrini (1975-), homme d'État slovaque ;
Sara Pellegrini (née en 1986), fondeuse italienne ;
 Vincenzo Pellegrini (v.1562-1630) compositeur et maître de chapelle italien.

Géographie 

 Pellegrini, un partido (arrondissement) de la province de Buenos Aires fondé en 1899 dont la capitale est Pellegrini.

Hydronyme 
 Le Lac Pellegrini, en Argentine est un lac artificiel, créé dans le désert de Patagonie et destiné essentiellement à écrêter les crues du Río Neuquén. Il se situe en province de Río Negro près de la ville de Cinco Saltos, une vingtaine de kilomètres au nord des villes de Neuquén et de Cipolletti.